Байбише:

 Байбише/байбиче — термин для старшей жены у казахов и киргизов.
 Байбише — возвышенность в Казахстане.
  — селение в Киргизии.